Hastrman může být:

vodník
Hastrman (román) – román Miloše Urbana
Hastrman (film) – film podle románu

Externí odkazy